Раптор (фільм) () — американський фільм 2001 року.
 Раптор (бронемашина)
 03160 «Раптор» — серія російських швидкохідних патрульних катерів прибережної зони.